Педаль в технике инструментовки – выдержанные звуки или аккорды, представляющие основу (фон) для мелодической и гармонической фигурации. Педаль в этом значении является разновидностью педали как техники композиции, используемой в различных музыкальных и исторических контекстах.

Краткая характеристика 
Отдельным инструментам или определенной группе инструментов поручается роль выполнения педали для достижения насыщенной звучности оркестра или ансамбля и образования устойчивого гармонического фона Техника педалей достаточно подробно изложена в учебниках аранжировки. Наиболее полно оркестровая педаль как проблема науки об инструментовке раскрыта в специальной главе «Оркестровая педализация» труда С. Василенко «Инструментовка для симфонического оркестра», автором которой является редактор II тома Ю. Фортунатов.

Примечания

Литература 
 Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра, т. 1, М., 1952, т. 2, М., 1959 (под ред. и с дополнениями Ю. А. Фортунатова)
 Киянов Б., Воскресенский С. Руководство по инструментовке для эстрадных оркестров и ансамблей. М.: Музыка, 1966.

Ссылки 
 Буймистр С.В. История оркестровой педали как элемента функциональной музыкальной ткани : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02. Москва, 2011. - 23 с.
Инструментовка